HMS North Star — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании; дано в честь Полярной звезды.

 HMS North Star (1810) — 20-пушечный корабль 6 ранга. Спущен на воду в 1810 году. Разобран в 1817 году.
 HMS North Star (1824) — 28-пушечный корабль 6 ранга. Спущен на воду в 1824 году. Разобран в 1860 году.
 HMS North Star (1916) — эскадренный миноносец типа M. Спущен на воду в 1916 году. В 1918 году потоплен вблизи Зеебрюгге германской береговой артиллерией.

Литература